Venezuelas fotbollslandslag kan avse
Venezuelas herrlandslag i fotboll
Venezuelas damlandslag i fotboll